Дугарь — українське прізвище

Носії прізвища 
 Дугарь Наталія Павлівна — старший сержант медичної служби Збройних сил України.
 Дугарь Яна Сергіївна (* 1993) — українська волонтерка, громадська діячка, бойова медикиня, молодший сержант 25-ї повітряно-десантної бригади.